Брюс ( від ) — англомовне чоловіче особове ім'я з шотландськими коренями.

Відомі носії

А 
 Брюс Арена (;  1951) — американський футболіст, що грав на позиції воротаря.

Б 
 Брюс Бак (;  1946) — американський юрист і засновницький керуючий партнер лондонського офісу юридичної фірми «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom».
 Брюс Баумгартнер (;  1960) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон (1984, 1992).
 Брюс Беббітт (;  1938) — американський політик.
 Брюс Бересфорд (;  1940) — австралійський кінорежисер, режисер, продюсер.
 Брюс Бетке (;  1955) — американський письменник-фантаст.
 Брюс Бетлер (;  1957) — американський лікар і науковець, нобелівський лауреат (2011).
 Брюс Бівер (; 1928—2004) — австралійський поет і письменник.
 Брюс Білер (;  1951) — американський орнітолог.
 Брюс Бокслейтнер (;  1950) — американський актор.

В 
 Брюс Веллс (; 1933—2009) — англійський боксер-аматор, що виступав у першій середній вазі, чемпіон Європи (1953).
 Брюс Вілліс (;  1955) — американський кіноактор.
 Брюс Вілсон (;  1951) — канадський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Брюс Вільгельм (;  1945) — американський ломус, дворазовий переможець змагання «Найсильніша людина світу» (1977, 1978).

Г 
 Брюс Гембл (; 1938—1982) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Брюс Гілберт (;  1946) — британський музикант, гітарист.
 Брюс Грінвуд (;  1956) — канадський актор.
 Брюс Гроббелар (;  1957) — родезійський та зімбабвійський футболіст, що грав на позиції воротаря.

Ґ 
 Брюс Ґіллеспі (;  1947) — австралійський редактор навчальних посібників, критик, есеїст.

Д 
 Брюс Девіс (;  1942) — американський злочинець.
 Брюс Дерн (; 1936) — американський актор.
 Брюс Джексон (;  1952) — американський політичний діяч.
 Брюс Дікінсон (;  1958) — британський рок-музикант, фронтмен гурту Iron Maiden, письменник, теле- і радіоведучий, сценарист.
 Брюс Драйвер (;  1962) — канадський хокеїст, захисник.

Е 
 Брюс Едвардс (; ?) — австралійський дипломат.
 Брюс Едвард Мельник (;  1949) — астронавт США.

І 
 Брюс Іглауер (;  1947) — американський музичний продюсер, засновник і власник блюзового лейбла звукозапису «Alligator Records».

К 
 Брюс Камау (;  1995) — австралійський футболіст кенійського походження.
 Брюс Кебот (; 1904—1972) — американський актор.
 Брюс Кемпбелл (;  1958) — американський актор, продюсер та режисер.
 Брюс Краудер (;  1957) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Л 
 Брюс Лабрюс (;  1964) — канадський актор, письменник, фотограф і режисер
 Брюс Лай (, ;  1950) — кіноактор, майстер бойових мистецтв.
 Брюс Лі (, , ; 1940—1973) — гонконзький та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.

М 
 Брюс Макгілл (; 1950) — американський актор.
 Брюс МакКендлесс II (; 1937—2017) — американський морський офіцер, інженер-електрик, астронавт НАСА.
 Брюс Макларен (; 1937—1970) — новозеландський автогонщик, пілот Формули-1, засновник автогоночної команди «Макларен».
 Брюс Малер (;  1950) — американський актор.
 Брюс Мельник (;  1949) — американський астронавт.
 Брюс Мецгер (; 1914—2007) — американський біблеїст та текстолог.
 Брюс Мюррей:
 Брюс Мюррей (; 1931—2013) — американський планетолог.
 Брюс Мюррей (;  1966) — американський футболіст, нападник.

П 
 Брюс Пандольфіні (;  1947) — американський шахіст, письменник і тренер.
 Брюс Пейн (;  1958) — англійський актор.
 Брюс Полікін (;  1953) — американський політик-республіканець.

Р 
 Брюс Раунер (;  1957) — американський бізнесмен і політик-республіканець.
 Брюс Ріох (;  1947) — шотландський та англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

С 
 Брюс Спенс (;  1945) — новозеландський актор.
 Брюс Спрінгстін (;  1949) — американський вокаліст, гітарист, композитор, автор текстів, продюсер.
 Брюс Стерлінг (;  1954) — американський письменник-фантаст.
 Брюс Стілман (;  1953) — австралійсько-американський молекулярний біолог і біохімік, онколог.

Ф 
 Брюс Фарр (;  1949) — новозеладський конструктор вітрильних яхт.
 Брюс Фрезер, 1-й барон Фрезер Нордкап (; 1888—1981) — британський флотоводець, адмірал флоту.
 Брюс Фрідріх (;  1969) — американський бізнесмен, старший директор зі стратегічних ініціатив у «Farm Sanctuary».

Ш 
 Брюс Шнаєр (;  1963) — американський криптограф, письменник і фахівець з комп'ютерної безпеки.

Чоловічі імена
Шотландські імена